Стаборщина () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на правом берегу реки Чёрная Натопа, на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 161 метр над уровнем моря. К востоку от населённого пункта проходит республиканская автодорога .

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Телятковского сельского общества Малятичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В деревне имелось 11 дворов и проживало 50 человек (21 мужчина и 26 женщин).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 3 человека.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района